Daniel Le Flanchec (1881-1944), un militant politique français ;
 Roger Le Flanchec (1915-1986), un architecte autodidacte français.